El término Nueva Granada puede referirse a:
 Colombia, según su antiguo nombre colonial y republicano temprano;
 Nueva Granada, municipio del departamento de Magdalena (Colombia);
 Nueva Granada, municipio de El Salvador.
 Nova Granada, municipio del estado de São Paulo (Brasil);
 la Universidad Militar Nueva Granada, en la ciudad de Bogotá (Colombia);

También hace referencia a varias entidades políticas históricas (en orden cronológico), predecesoras de la actual Colombia:
  Nuevo Reino de Granada (1550-1717), que fueron las provincias coloniales bajo jurisdicción de la Real Audiencia de Bogotá;
  Virreinato de Nueva Granada (1717-1723, 1739-1810 y 1816-1819), virreinato español en el norte de América del Sur;
  Provincias Unidas de Nueva Granada (1811-1816), república federal colombiana declarada independiente de España;
  Distrito de Nueva Granada (1824-1830), sucesor territorial del departamento grancolombiano de Cundinamarca tras 1824;
  Estado de Nueva Granada (1830-1832), nombre provisional de Colombia al desintegrarse la Gran Colombia en 1830.
  República de la Nueva Granada (1832-1858), fue el nombre que recibió Colombia una vez se promulgó la Constitución de 1832.
  Confederación Granadina (1858-1861), nombre adoptado por Colombia en la Constitución federal de 1858.
  Estados Unidos de Nueva Granada (1861-1863), nombre de facto que recibió Colombia debido a la guerra civil de 1860.